Schlossbrücke ist der Name folgender Brücken
 Schloßbrücke (Berlin-Mitte)
 Schloßbrücke (Berlin-Charlottenburg)
 Schloßbrücke (Hannover)
 Schlossbrücke Mülheim an der Ruhr
 Schlossbrücke (Sankt Petersburg)
 Schlossbrücke (Schwerin)
 Schloßbrücke (Straubing)
 Schönbrunner Schlossbrücke, Wien